Dan Zamfirescu se poate referi la:
Dan Zamfirescu (scriitor), n. 1933
Dan Zamfirescu (politician), n. 1953
 Dan Zamfirescu (actor), actor în filme ca Extemporal la dirigenție, Leapin' Leprechauns!